Оканаган (англ. Okanagan, Okanagon, Okanogan) — многозначный термин.

 Оканаган (или оканоган) — индейский народ, проживающий на границе США и Канады в штате Вашингтон и Британская Колумбия в регионе Долины Оканаган.
 Оканаган — салишский язык, на котором говорит народ оканаган.
 Оканаган — озеро в провинции Британская Колумбия в Канаде.